Jméno Milčice nese více míst:
 Milčice (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Milčice (přírodní památka) – přírodní památka u vesnice Milčice v okrese Nymburk
 Milčice (Blatná), část města Blatná v okrese Strakonice
 Milčice (Kraselov) – část obce Kraselov v okrese Strakonice
 Milčice (Myslív) – část obce Myslív v okrese Klatovy
 Milčice (Sušice) – část města Sušice v okrese Klatovy
 Milčice (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u vesnice Milčice města Sušice v okrese Klatovy

Externí odkazy